Andrássy-kastély Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásában, Betléren található kulturális műemlék és múzeum.
Andrássy-kastély főúri kastély Letenyén
Andrássy-kastély Monok község egyik kiemelkedő jelentőséggel bíró műemléke
Andrássy-kastély a Szapáry család XVIII. században épített kastélya
Andrássy-kastély romantikus stílusú tiszadobi kastély Tiszadobon
Andrássy-kastély historizáló (neobarokk és neoreneszánsz) stílusú kastély Tóalmáson
Andrássy Aladár-kastély (Ókenézi kastély, vadászkastély)
Andrássy–Almásy kastély